Соревнования по бадминтону на летних Олимпийских играх впервые появились на летних Олимпийских играх 1992 в Барселоне и с тех пор включались в программу каждых последующих Игр. Первоначально проводились соревнования среди мужчин и женщин в одиночном и парном разрядах. На летних Олимпийских играх 1996 в Атланте впервые были проведены соревнования в смешанном разряде. В этом виде спорта разыгрываются 5 комплектов наград.

До включения в программу соревнований, бадминтон являлся демонстрационным видом спорта на летних Олимпийских играх 1972 и 1988.

Соревнования

Медальный зачёт (после 2020 года)

Спортсмены

См. также 
 Список призёров Олимпийских игр по бадминтону

Ссылки 
 Бадминтон на Олимпийских играх 

Бадминтон на Олимпийских играх
Виды спорта на летних Олимпийских играх